Пшеничне Поле — меморіал пам'яті жертв Голодомору в Україні 1932—1933 років, установлений 2015 року в Вашингтоні.
 «Пшеничне поле» — серія картин нідерландського художника Вінсента ван Гога.